|-
| (38201) 1999 LF27||||9 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38202) 1999 LM33||||10 червня 1999||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| 38203 Сеннер (Sanner)||1999 MJ||19 червня 1999||Обсерваторія Джанк-Бонд||Джефрі Медкеф,Девід Гілі
|-
| (38204) 1999 MT||1999 MT||16 червня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (38205) 1999 MH1||||20 червня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (38206) 1999 ML1||||20 червня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (38207) 1999 MM1||||20 червня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (38208) 1999 MO1||||20 червня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (38209) 1999 NE||1999 NE||4 липня 1999||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (38210) 1999 NP4||||13 липня 1999||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (38211) 1999 NV4||||12 липня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (38212) 1999 NM5||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38213) 1999 NU6||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38214) 1999 NA8||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38215) 1999 NX9||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38216) 1999 NP10||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38217) 1999 NB12||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38218) 1999 NY13||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38219) 1999 NW19||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38220) 1999 NV23||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38221) 1999 NB28||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38222) 1999 NP31||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38223) 1999 NG38||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38224) 1999 NC41||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38225) 1999 NT48||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38226) 1999 NG50||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38227) 1999 NJ50||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38228) 1999 NH52||||12 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38229) 1999 NG53||||12 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38230) 1999 NP53||||12 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38231) 1999 NF54||||12 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38232) 1999 NW55||||12 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38233) 1999 NS57||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38234) 1999 NA59||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38235) 1999 NJ63||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38236) 1999 NC64||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 38237 Рош (Roche)||1999 OF||16 липня 1999||Обсерваторія Пізе||Обсерваторія Пізе
|-
| 38238 Holic||1999 OW||18 липня 1999||Обсерваторія Модри||Штефан Гайдош,Душан Калманчок
|-
| (38239) 1999 OR3||||27 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38240) 1999 PB1||||8 серпня 1999||Обсерваторія Ондржейов||Ленка Коткова
|-
| (38241) 1999 PU1||||9 серпня 1999||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (38242) 1999 PB2||||10 серпня 1999||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (38243) 1999 PB4||||13 серпня 1999||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (38244) 1999 PD4||||13 серпня 1999||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| 38245 Маркоспонтес (Marcospontes)||||12 серпня 1999||Викротська обсерваторія||Кристофер Жак,Луїс Дучмал
|-
| (38246) 1999 PL4||||14 серпня 1999||Обсерваторія Клеть||Яна Тіха,Мілош Тіхі
|-
| (38247) 1999 QE||1999 QE||18 серпня 1999||Астрономічна обсерваторія Монте-Аґліале||Сауро Донаті
|-
| (38248) 1999 QX||1999 QX||17 серпня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (38249) 1999 QJ2||||24 серпня 1999||Обсерваторія Фарпойнт||Ґрем Белл
|-
| 38250 Тартуа (Tartois)||||31 серпня 1999||Бловак||Р. Рой
|-
| (38251) 1999 RY||1999 RY||4 вересня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (38252) 1999 RM6||||3 вересня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (38253) 1999 RM9||||4 вересня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (38254) 1999 RV9||||6 вересня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (38255) 1999 RH10||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38256) 1999 RH12||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38257) 1999 RC13||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38258) 1999 RD14||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38259) 1999 RR14||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38260) 1999 RK15||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38261) 1999 RY16||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38262) 1999 RB20||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38263) 1999 RC20||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38264) 1999 RC22||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38265) 1999 RT22||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38266) 1999 RH23||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38267) 1999 RB26||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 38268 Ценкерт (Zenkert)||||9 вересня 1999||Дребах||А. Кнофель
|-
| 38269 Гемар (Gueymard)||||10 вересня 1999||Обсерваторія Джорджа||В. Діллон,К. Рівік
|-
| 38270 Веттцелл (Wettzell)||||11 вересня 1999||Штаркенбурзька обсерваторія||Штаркенбурзька обсерваторія
|-
| (38271) 1999 RW35||||12 вересня 1999||Обсерваторія Ондржейов||Марек Волф,Петр Правец
|-
| (38272) 1999 RW41||||13 вересня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (38273) 1999 RN42||||14 вересня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (38274) 1999 RR44||||14 вересня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (38275) 1999 RH48||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38276) 1999 RH49||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38277) 1999 RP49||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38278) 1999 RD51||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38279) 1999 RU51||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38280) 1999 RO52||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38281) 1999 RP52||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38282) 1999 RM56||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38283) 1999 RK59||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38284) 1999 RD60||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38285) 1999 RS61||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38286) 1999 RP62||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38287) 1999 RQ64||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38288) 1999 RZ68||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38289) 1999 RM70||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38290) 1999 RY71||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38291) 1999 RG74||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38292) 1999 RA77||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38293) 1999 RK85||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38294) 1999 RM85||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38295) 1999 RA87||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38296) 1999 RD87||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38297) 1999 RE87||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38298) 1999 RD88||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38299) 1999 RK88||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38300) 1999 RF90||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

38200